|}

Die Bahnstrecke Arzys–Ismajil ist eine Nebenbahn in der Ukraine. Sie verläuft abzweigend von der Hauptbahn zwischen Beresyne und Odessa bei Arzys im Süden der Ukraine ab und führt durch den ukrainischen Teil Bessarabiens zum Donauufer nach Ismajil. Die eingleisige und nicht elektrifizierte Strecke ist in Breitspur (1.520 mm) ausgeführt, der Betrieb wird durch die Ukrainischen Bahnen, im Speziellen die Odeska Salisnyzja geführt.

Geschichte 
Die Eisenbahnstrecke ist relativ neuen Datums, sie wurde nach der Besetzung Bessarabiens durch die Sowjetunion am 28. Juni 1940 als strategische Bahnverbindung zum Hafen Ismajil geplant. Mit einem Aufgebot von 7000 Menschen wurde der Bau am 20. August 1940 begonnen. Anfang Oktober waren die Grabungsarbeiten, bei denen 113.000 Kubikmeter Erdreich bewegt wurden, abgeschlossen, die Strecke wurde noch 1940 eröffnet.

Weblinks 
 Bilder zur Teilstrecke Arzys–Ismajil

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke ArzysIsmajil